Бельвалия, или Беллевалия () — род цветковых однодольных растений подсемейства Пролесковые семейства .

Род назван в честь в честь , основателя Ботанического сада в городе Монпелье во Франции.

Более 60 видов.

Распространение 
Турция (около двенадцати видов), Израиль (двенадцать видов), Кипр, Иран, Афганистан, Пакистан, Россия (Кавказ), Крым (два вида), Туркмения.

Естественно произрастает на сухих степных участках, каменистых склонах гор в субальпийском и альпийском поясах.

Ботаническое описание 
Многолетнее луковичное растение с ланцетными листьями у основания или в прикорневой розетке.

Соцветие кисть.

Цветки трубчато-колокольчатые, с прямыми зубцами, без перехвата в зеве. Цвет белый, кремовый до коричневого, реже от голубого до фиолетового.

Тычинок 6, расположены в один ряд и прикреплены к зеву околоцветника.

Завязь трехгнёздная, с продолговатым столбиком и притупленным рыльцем.

Плод — трехстворчатая коробочка.

Семена гладкие, с сизоватым налетом. Цветет в мае. Размножается семенами.

Виды 
По данным The Plant List, род включает 65 видов. :

 Bellevalia anatolica B.Mathew & Özhatay
 Bellevalia assadii Wendelbo
 Bellevalia aucheri (Baker) Losinsk.
 Bellevalia brevipedicellata Turrill
 Bellevalia ciliata (Cirillo) T.Nees
 Bellevalia clusiana Griseb.
 Bellevalia crassa Wendelbo
 Bellevalia cyanopoda Wendelbo
 Bellevalia cyrenaica Maire & Weiller
 Bellevalia decolorans Bornm.
 Bellevalia densiflora Boiss.
 Bellevalia desertorum Eig & Feinbrun
 Bellevalia dolicophylla Brullo & Miniss.
 Bellevalia douinii Pabot & Mouterde
 Bellevalia dubia (Guss.) Schult. & Schult.f.
 Bellevalia edirnensis Özhatay & B.Mathew
 Bellevalia eigii Feinbrun
 Bellevalia feinbruniae Freitag & Wendelbo
 Bellevalia flexuosa Boiss. — Бельвалия извитая
 Bellevalia fominii Woronow
 Bellevalia galitensis Bocchieri & Mossa
 Bellevalia glauca (Lindl.) Kunth
 Bellevalia gracilis Feinbrun
 Bellevalia hermonis Mouterde
 Bellevalia heweri Wendelbo
 Bellevalia hyacinthoides (Bertol.) K.Perss. & Wendelbo — Бельвалия гиацинтовидная
 Bellevalia koeiei Rech.f.
 Bellevalia kurdistanica Feinbrun
 Bellevalia leucantha K.Perss.
 Bellevalia lipskyi (Miscz.) Wulff.
 Bellevalia longipes Post
 Bellevalia longistyla (Miscz.) Grossh. — Белльвалия длинностолбчатая
 Bellevalia macrobotrys Boiss.
 Bellevalia mathewii Özhatay & Koçak
 Bellevalia mauritanica Pomel
 Bellevalia modesta Wendelbo
 Bellevalia montana (K.Koch) Boiss.
 Bellevalia mosheovii Feinbrun
 Bellevalia multicolor Wendelbo
 Bellevalia nivalis Boiss. & Kotschy
 Bellevalia olivieri (Baker) Wendelbo
 Bellevalia palmyrensis Feinbrun
 Bellevalia paradoxa (Fisch. & C.A.Mey.) Boiss. — Бельвалия странная
 Bellevalia parva Wendelbo
 Bellevalia pelagica C.Brullo, Brullo & Pasta
 Bellevalia rixii Wendelbo
 , синоним — 
 Bellevalia romana (L.) Sweet — Бельвалия римская
 Bellevalia salah-eidii Täckh. & Boul.
 Bellevalia saviczii Woronow
 Bellevalia sessiliflora (Viv.) Kunth
 Bellevalia shiraziana Parsa
 Bellevalia sitiaca Kypriotakis & Tzanoud.
 Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh.
 Bellevalia spicata (Raf.) Boiss.
 Bellevalia stepporum Feinbrun
 Bellevalia tabriziana Turrill
 Bellevalia tauri Feinbrun
 Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth
 Bellevalia tristis Bornm.
 Bellevalia turkestanica Franch.
 Bellevalia validicarpa Ponert
 Bellevalia warburgii Feinbrun
 Bellevalia webbiana Parl.
 Bellevalia wendelboi Maassoumi & Jafari
 Bellevalia zoharyi Feinbrun

В культуре 
Декоративны только виды с тёмно-синим околоцветником. Большинство же имеет околоцветник бледно-желтый или зеленовато-бурый, при отцветании буреющий. Культура такая же, как у Muscari. Посадка на открытых местах или в условиях лёгкого затенения. Размножаются семенами. Используются для альпийских горок.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бельвалия на сайте Энциклопедия декоративных садовых растений
 Бельвалия на сайте Все растения Крыма
 Бельвалия на сайте Плантариум

Гиацинтовые
Флора Европы
Декоративные садовые растения
Таксоны растений, названные в честь людей